El término Yaya hace referencia a varios artículos:
 Coloquialmente, abuela.
 Cid Hiaya: Alcalde y visorrey de Almería, clave de la caída final del Reino nazarí de Granada.
 Yaya: Ciudad del departamento de Niari, en la República del Congo.
 Yaya: Ciudad del óblast de Kémerovo, en Rusia.
 Yaya Panda: Personaje del videojuego Crash Nitro Kart 3D (2008) para Ios y IPhone 3GS 
 Herida cutánea: Palabra infantil usada en Chile, Cuba, Panamá y el Perú.
 Yaya: Empresaria y diseñadora de modas la ciudad de Posadas en la provincia argentina de Misiones.
Yaya: Expresión usada en algunos lugares de Colombia para denotar el órgano sexual masculino. También: El Guane.

Referencias